Фания Георгиева Апостолова, по мъж Зографова, е българска просветна деятелка от Македония.

Биография 
Родена е в 1861 година в семейството на революционера и свещеник поп Георче Апостолов. Учи в Одеса и Москва с руска стипендия. Завръща се и в 1877 – 1887 година е учителка, управителка и директорка на българските девически училища в Битоля и Прилеп. Управителка е на Битолското сиропиталище от 1910 година след Захария Шумлянска.

Женена е за художника и учител Стефан Зографов. Техни деца са журналистът Борис Зографов, писателят Драган Зографов, деецът на ВМРО Александър Зографов и учителката Виктория Поппандова.

Умира в 1924 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония